ТАК — многозначная аббревиатура:
 ТАК — Таллинское автобусное объединение
 ТАК — территориальная аттестационная комиссия
 ТАК — тиазолилазокрезол
 ТАК — Тихвинский алюминиевый комбинат
 ТАК — тяжёлый авианесущий крейсер
 ТАК — тактическое авиационное командование

См. также 
  — многозначный термин
 ТАКР — тяжёлый атомный крейсер
 TAK — аббревиатура латиницей